Griffin Reinhart (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le fils de Paul Reinhart et le frère de Max et Sam Reinhart.

Carrière de joueur

Il est choisi au premier tour, en quatrième position par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton contre un choix de premier tour et de deuxième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Le , il est repêché des Oilers par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2009-2010 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||45 ||6 ||19 ||25 ||36 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2011-2012 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||58 ||12 ||24 ||36 ||38 ||20 ||2 ||6 ||8 ||20 
|-
| 2012 || Oil Kings d'Edmonton || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2012-2013 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||59 ||8 ||21 ||29 ||35 ||12 ||3 ||4 ||7 ||12
|-
|2013-2014 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu || 45 || 4 || 17 || 21 || 55 || 21 || 4 || 9 || 13 || 18
|-
| 2014 || Oil Kings d'Edmonton || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || 5 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 8 || 0 || 1 || 1 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 59 || 7 || 15 || 22 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 29 || 0 || 1 || 1 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 30 || 2 || 8 || 10 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 54 || 7 || 14 || 21 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||60 ||2 ||10 ||12 ||30 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH ||75 ||4 ||12 ||16 ||27 ||21 ||1 ||6 ||7 ||12
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL ||33 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Iserlohn Roosters || DEL|| 22|| 3|| 8|| 11|| 10|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022|| Belfast Giants || IEHL ||53 ||3 ||29 ||32 ||8 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0

| 37 || 0 || 2 ||2 || 26 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 || align="left"| place
|-
| 2014 || align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"| place

Notes et références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Belfast Giants